Живой мост — картина русского художника Франца Рубо, написана в 1897 году по событиям одного из эпизодов русско-персидской войны в 1805 году.

Предыстория события, изображённого на картине 

В июне 1805 года персидский шах Фетх Али (Баба-хан), воспользовавшись тем, что главные силы русских войск воюют далеко на Западе с французской армией Наполеона, двинул свою армию к городу Шуша (расположенному тогда на территории Карабахского ханства, сейчас территория Азербайджанской Республики).

Персидская армия насчитывала около  человек под командованием наследного принца Аббас-Мирзы.

Противостоять этому несметному войску выпало 17-му егерскому полку под руководством полковника Павла Карягина, имевшему 493 штыка и две пушки.

После нескольких столкновений полк Карягина и персидские войска встретились у города Шуша. Несколько раз персы переходили в наступление, но каждый раз егеря отбивали их.

В конце июля на помощь полку Карягина подошли основные силы русской армии.

Сюжет 
Идёт бой с персидскими войсками. Русским артиллеристам нужно срочно сменить свои позиции. Однако на их пути лежит широкий ров, который невозможно обойти. Тогда солдаты ложатся в качестве живого моста друг на друга, от дна рва до его кромки наверху. Конные упряжки с пушками преодолевают ров по телам стонущих от боли русских солдат.

О подвиге солдата Гаврилы Сидорова 
Чтобы отбить очередную атаку персов, русскому отряду нужно было срочно сменить позицию. Но тут они встретились с, казалось бы, непреодолимой преградой: широким рвом, который никак нельзя было обойти.

Не было времени и материалов для строительства моста. А без пушек отряд был обречён на смерть перед превосходящими силами противника.

Тогда солдат Гаврила Сидоров со словами: «Пушка — солдатская барыня, надобно ей помочь» прыгнул на дно ямы удерживая над головой немногочисленные доски. Его примеру последовали ещё человек десять.

Чугунные пушки весом по несколько пудов каждая перетащили на другую сторону по телам солдат, под их стоны, скрежет зубов и хруст костей.

Эта легенда и вдохновила художника Франца Рубо к написанию этой картины.

При этом, согласно А. В. Потто в «Подвиге полковника Карягина», «живой мост» был сделан из ружей, а несколько солдат лишь подпирали его, чтобы сооружение не развалилось. Первая пушка проехала по мосту без происшествий, а вот вторая сорвалась и ударила Гаврилу колесом, так что он погибает от черепно-мозговой травмы.

Примечания

Ссылки 
 Живой мост 
 Живой мост. Исторический контекст 
 Подвиг Гаврилы Сидорова или «живой» мост 
 Рубо Франц Алексеевич — Живой мост. 1897

Батальные картины
Работы Франца Рубо
Наполеоновские войны в культуре и искусстве